Alexandre Audibert, né le  à Chamonix en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Chamois de Chamonix || Division 1
|| 24 || 4 || 4 || 8 || 6 || || || || ||
|-
| 2005-2006 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 26 || 4 || 7 || 11 || 10 || 5 || 5 || 2 || 7 || 0
|-
| 2006-2007 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 24 || 2 || 5 || 7 || 16 || 5 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2006-2007 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 25 || 5 || 4 || 9 || 6 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2007-2008 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 26 || 1 || 4 || 5 || 6 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 22 || 5 || 6 || 11 || 0 || 6 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2009-2010 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 22 || 5 || 6 || 11 || 0 || 6 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2010-2011 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 26 || 3 || 5 || 8 || 4 || 3 || 0 || 1 || 1 || 4   
|-
| 2011-2012 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 23 || 3 || 3 || 6 || 2 || 8 || 1 || 1 || 2 || 0   
|-
| 2012-2013 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 26 || 4 || 3 || 7 || 6 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2013-2014 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 4 || 7 || 11 || 8 || 6 || 2 || 3 || 5 || 6

Notes et références 

Naissance en mars 1986
Naissance à Chamonix-Mont-Blanc
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Chamonix Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace